AEV est un sigle pouvant désigner :
 AEV Architectures (où AEV signifie Architecture de l'Espace à Vivre), une agence d'architecture française ;
 Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France (AEV-IdF) ;
 Association vaudoise des Éclaireurs suisses, dans le Scoutisme en Suisse ;
 Augsburger EV, un club de hockey sur glace ;
 A*E*V*, un classement d'étanchéité des fenêtres (perméabilité à l'Air, étanchéité à l'Eau, résistance au Vent)